

Населені пункти та їхні частини
 Сьверче — гміна в Пултуському повіті Мазовецького воєводства
 Сьверче — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Сьверче — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Сьверче — село в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Сьверче — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Сьверче — частина міста Полянув у Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Сьверче — частина села Щереж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Сьверче — частина села Залесе в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Сьверче — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Сьверче — частина села Боркі-Виркі в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Сьверче — частина села Воля-Велика в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Сьверче — осада в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Сьверче — лісова осада в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки